Il toponimo Třebenice può riferirsi a diverse località della Repubblica Ceca;

Třebenice, città del distretto di Litoměřice
Třebenice, comune del distretto di Třebíč